O florete individual masculino foi um evento do Campeonato Mundial de Esgrima de 2013, disputado no Syma Sport and Events Centre em Budapeste, Hungria.

Medalhistas

Resultados

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Sessenta e quatro avos de finais
| RD2         = Trinta e dois avos de finais
| RD3         = Dezesseis avos de finais
| RD4         = Quartas-finais

| RD1-seed01  = 1
| RD1-team01  =  Andrea Cassarà
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 64
| RD1-team02  =  Bence Széki
| RD1-score02 = 9

| RD1-seed03  = 33
| RD1-team03  =  Michał Majewski
| RD1-score03 = 10
| RD1-seed04  = 32
| RD1-team04  =  Kim Min-kyu
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 17
| RD1-team05  =  Richard Kruse
| RD1-score05 = 14
| RD1-seed06  = 48
| RD1-team06  =  Julien Mertine
| RD1-score06 = 15

| RD1-seed07  = 49
| RD1-team07  =  Cesar Bru
| RD1-score07 = 5
| RD1-seed08  = 16
| RD1-team08  =  Heo Jun
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 9
| RD1-team09  =  Race Imboden
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 56
| RD1-team10  =  Yeung Chi Ka
| RD1-score10 = 12

| RD1-seed11  = 41
| RD1-team11  =  Jérémy Cadot
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  = 24
| RD1-team12  =  Marius Braun
| RD1-score12 = 6

| RD1-seed13  = 25
| RD1-team13  = {{Nowrap| Rostyslav Hertsyk}}
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 40
| RD1-team14  =  Antonio Leal
| RD1-score14 = 8

| RD1-seed15  = 57
| RD1-team15  =  Tomer Or
| RD1-score15 = 12
| RD1-seed16  = 8
| RD1-team16  =  Peter Joppich
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 1
| RD2-team01  =  Andrea Cassarà
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 32
| RD2-team02  =  Kim Min-kyu
| RD2-score02 = 14

| RD2-seed03  = 48
| RD2-team03  =  Julien Mertine
| RD2-score03 = 11
| RD2-seed04  = 16
| RD2-team04  =  Heo Jun
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 9
| RD2-team05  =  Race Imboden
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 41
| RD2-team06  =  Jérémy Cadot
| RD2-score06 = 7

| RD2-seed07  = 25
| RD2-team07  = {{Nowrap| Rostyslav Hertsyk}}
| RD2-score07 = 15
| RD2-seed08  = 8
| RD2-team08  =  Peter Joppich
| RD2-score08 = 11

| RD3-seed01  = 1
| RD3-team01  =  Andrea Cassarà
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 16
| RD3-team02  =  Heo Jun
| RD3-score02 = 6

| RD3-seed03  = 9
| RD3-team03  =  Race Imboden
| RD3-score03 = 10
| RD3-seed04  = 25
| RD3-team04  = {{Nowrap| Rostyslav Hertsyk}}
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 1
| RD4-team01  =  Andrea Cassarà
| RD4-score01 = 14
| RD4-seed02  = 25
| RD4-team02  =

Segunda chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Sessenta e quatro avos de finais
| RD2         = Trinta e dois avos de finais
| RD3         = Dezesseis avos de finais
| RD4         = Quartas-finais

| RD1-seed01  = 5
| RD1-team01  =  Artur Akhmatkhuzin
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 60
| RD1-team02  =  Alexander Tsoronis
| RD1-score02 = 6

| RD1-seed03  = 37
| RD1-team03  =  Suguru Awaji
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 28
| RD1-team04  =  Siarhei Byk
| RD1-score04 = 5

| RD1-seed05  = 21
| RD1-team05  =  Ha Tae-gyu
| RD1-score05 = 11
| RD1-seed06  = 44
| RD1-team06  =  Choi Nicholas Edward
| RD1-score06 = 15

| RD1-seed07  = 53
| RD1-team07  =  Guilherme Toldo
| RD1-score07 = 2
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  = {{Nowrap| Alaaeldin Abouelkassem}}
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  =  Lei Sheng
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  =  Marcel Marcilloux
| RD1-score10 = 12

| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  =  Vaclav Kundera
| RD1-score11 = 12
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  =  Leszek Rajski
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 29
| RD1-team13  =  Rene Pranz
| RD1-score13 = 8
| RD1-seed14  = 36
| RD1-team14  =  Andriy Pogrebnyak
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 61
| RD1-team15  =  Sun Bin
| RD1-score15 = 9
| RD1-seed16  = 4
| RD1-team16  =  Gerek Meinhardt
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 5
| RD2-team01  =  Artur Akhmatkhuzin
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 37
| RD2-team02  =  Suguru Awaji
| RD2-score02 = 11

| RD2-seed03  = 44
| RD2-team03  =  Choi Nicholas Edward
| RD2-score03 = 13
| RD2-seed04  = 12
| RD2-team04  = {{Nowrap| Alaaeldin Abouelkassem}}
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 13
| RD2-team05  =  Lei Sheng
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 20
| RD2-team06  =  Leszek Rajski
| RD2-score06 = 8

| RD2-seed07  = 36
| RD2-team07  =  Andriy Pogrebnyak
| RD2-score07 = 13
| RD2-seed08  = 4
| RD2-team08  =  Gerek Meinhardt
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 5
| RD3-team01  =  Artur Akhmatkhuzin
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 12
| RD3-team02  = 
| RD3-score02 = 13

| RD3-seed03  = 13
| RD3-team03  =  Lei Sheng
| RD3-score03 = 15
| RD3-seed04  = 4
| RD3-team04  =  Gerek Meinhardt
| RD3-score04 = 14

| RD4-seed01  = 5
| RD4-team01  =

Terceira chave

| RD3-score02 = 15

| RD3-seed03  = 22
| RD3-team03  =  Son Young-Ki
| RD3-score03 = 11
| RD3-seed04  = 38
| RD3-team04  =  Sebastian Bachmann
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 19
| RD4-team01  = 

Quarta chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Sessenta e quatro avos de finais
| RD2         = Trinta e dois avos de finais
| RD3         = Dezesseis avos de finais
| RD4         = Quartas-finais

| RD1-seed01  = 7
| RD1-team01  =  Valerio Aspromonte
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 58
| RD1-team02  =  Kristóf Szabados
| RD1-score02 = 8

| RD1-seed03  = 39
| RD1-team03  =  Maor Hatoel
| RD1-score03 = 12
| RD1-seed04  = 26
| RD1-team04  =  Tarek Ayad
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 23
| RD1-team05  =  Erwann Le Péchoux
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 42
| RD1-team06  =  Anthony Prymack
| RD1-score06 = 5

| RD1-seed07  = 55
| RD1-team07  =  Pawel Kawiecki
| RD1-score07 = 9
| RD1-seed08  = 10
| RD1-team08  =  Alexander Massialas
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 15
| RD1-team09  =  Ryo Miyake
| RD1-score09 = 13
| RD1-seed10  = 50
| RD1-team10  =  Cheung Siu Lun
| RD1-score10 = 15

| RD1-seed11  = 47
| RD1-team11  =  Johann Gustinelli
| RD1-score11 = 9
| RD1-seed12  = 18
| RD1-team12  =  Daiki Fujino
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 31
| RD1-team13  = 
| RD1-score13 = 11
| RD1-seed14  = 34
| RD1-team14  =  Kenta Chida
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 63
| RD1-team15  =  Tevfik Burak Babaoğlu
| RD1-score15 = 6
| RD1-seed16  = 2
| RD1-team16  =  Andrea Baldini
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 7
| RD2-team01  =  Valerio Aspromonte
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 26
| RD2-team02  =  Tarek Ayad
| RD2-score02 = 10

| RD2-seed03  = 23
| RD2-team03  =  Erwann Le Péchoux
| RD2-score03 = 9
| RD2-seed04  = 10
| RD2-team04  = 
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 50
| RD2-team05  =  Cheung Siu Lun
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 18
| RD2-team06  =  Daiki Fujino
| RD2-score06 = 13

| RD2-seed07  = 34
| RD2-team07  =  Kenta Chida
| RD2-score07 = 15
| RD2-seed08  = 2
| RD2-team08  =  Andrea Baldini
| RD2-score08 = 11

| RD3-seed01  = 7
| RD3-team01  =  Valerio Aspromonte
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 10
| RD3-team02  = 
| RD3-score02 = 14

| RD3-seed03  = 50
| RD3-team03  =  Cheung Siu Lun
| RD3-score03 = '''15
| RD3-seed04  = 34
| RD3-team04  =  Kenta Chida
| RD3-score04 = 10

| RD4-seed01  = 7
| RD4-team01  =

Classificação final

Ligações externas

Campeonato Mundial de Esgrima de 2013